

Населені пункти та їхні частини

 Ковалюв — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ковалюв — село в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ковалюв — частина села Бялачув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ковалюв — частина села Устя-Руське (Усьце-Ґорліцькі) в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ковалюв — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки